Amdahl kan avse:

 Bjarne Amdahl
 Gene (Myron) Amdahl

Norska efternamn